Metapone titan — род термитофильных мелких муравьёв рода Metapone (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Папуа Новая Гвинея, New Ireland Province: Lemkamin.

Описание 
Мелкие коренастые муравьи буровато-чёрного цвета. Отличаются широким выступающим клипеусом, крючковидным субпетиолярным выступом и крупными размерами (самки до 16 мм, крупнейший вид своего рода). Скапус усиков короткий, вытянутой прямоугольной голова вытянутая прямоугольная, лапки с толстыми бёдрами, петиоль и постпетиоль утолщённые.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2016 году мирмекологами Робертом Тейлором (Australian National University, Канберра, Австралия) и Гари Альпертом (Музей сравнительной зоологии, Гарвардский университет, Кембридж, США) по материалам из Новой Гвинеи. Название виду дано из-за его относительно крупного размера (крупнейший вид своего рода). Своими морфологическими особенностями и окраской резко выделяется среди прочих видов Metapone.

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.
 Gregg R.E. (1958). Two new species of Metapone from Madagascar (Hymenoptera: Formicidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 60: 111—121.
 Wheeler W.M. (1919). The ants of the genus Metapone Forel. Annals of the Entomological Society of America. 12(3): 173—191.

Ссылки 
 
Мирмицины
Насекомые Азии
Животные, описанные в 2016 году
Эндемики Новой Гвинеи